Moslehi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Heydar Moslehi (* 1956), iranischer Politiker und Kleriker
 Mojgan Moslehi (* 1969), bildende Künstlerin und Fotografin, siehe Michel Sicard & Mojgan Moslehi 
 Roxana Moslehi, iranische genetische Epidemiologin 
 Sina Aaron Moslehi (* 1995), deutscher Jurist, Journalist und Filmemacher